Темпл-Бар ().

 Темпл-Бар — историческое место Лондона, где располагались главные западные ворота. Название впервые упомянуто в 1327 году.
 Темпл-Бар — один из старейших районов Дублина. Современное название появилось в XVII веке.
 Темпл-Бар — британский журнал, выходивший в 1860—1906 годах.